Скајскрејпер () је један од 230 небодера у пословној четврти Дубаија у Уједињеним Арапским Емиратима, познатијој као Бизнис беј (). Са висином од 330 -{m}- представља једну од највиших грађевина на свету.

Иако је изградња облакодера завршена, отварање Скајскрејпера заказано је за 2009.

Референце 

Грађевине у Дубаију
Облакодери